Flore est un nom commun ou un nom propre qui peut se référer à :

Prénom 
Flore est un prénom féminin fêté le 24 novembre et le 5 octobre qui a de très nombreuses variantes féminines : Flor, Flora, Floraine, Floralie, Floraline, Florane, Floranne, Florella, Florelle, Florène, Flores, Florestine, Florette, Floride, Florie, Florina, Florine, Florinne, Florise, Florisse, Florita, Flory, Floryne, Florynne et Floryse. On rencontre également les formes masculines Florain, Floréal, Florestan, Florice, Florin, Floris, Florius et Florus.

Mythologie 
 Flore est une nymphe de la mythologie romaine, équivalent de la nymphe grecque Chloris.

Noms communs 
 Une flore est l'ensemble des végétaux d'une région donnée, et par extension : 
 c'est également le nom donné à un ouvrage recensant et décrivant ces végétaux.
 ce terme est appliqué aux micro-organismes symbiotiques et l'on parle de microbiote de l'organisme humain (« flore microbienne ») pour  désigner ces populations d'un milieu donné. On peut par exemple parler de la flore commensale de la peau, le microbiote cutané humain, ou encore de la flore intestinale, le microbiote intestinal humain. Le terme impropre de flore, associé aux bactéries, provient de ce que les premiers "scientifiques" à s’intéresser à ces micro-organismes étaient des botanistes et classaient les bactéries parmi les plantes.
motif ornemental inspiré de la flore et utilisé en sculpture, notamment dans l'architecture romane et gothique.

Saintes chrétiennes 
Voir

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom 
 Flore est une photographe franco-espagnole.
 Joachim de Flore est un moine cistercien et un théologien catholique italien du , ainsi nommé parce qu'originaire de  San Giovanni in Fiore (Saint Jean des Fleurs) en Calabre.
Philibert Flore Carel
 Mademoiselle Flore (1790-1853), actrice française

Microtoponymie 
 Le pavillon de Flore est un bâtiment du musée du Louvre. 
 Le Café de Flore est un café dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, à Paris. 
 Le prix de Flore est un prix littéraire français donné dans ce lieu.

Toponymie 
 Comté de Le Flore, comté situé dans l'État de l'Oklahoma aux États-Unis
 Le Flore, ville américaine située dans le comté de Le Flore dans l'Oklahoma

Astronomie 
 L'astéroïde  8 Flore, nommé d'après la divinité romaine Flore
 La Famille de Flore, groupe d'astéroïdes

Navires 
 La Flore, sous-marin français de la classe Daphné
 La Flore était une frégate de la Marine française, notamment engagée lors de la bataille de Lissa en 1811.

Œuvres d'art 

 Flore, une peinture à l'huile du Titien (1515) ;
 Flore, peinture à l'huile sur bois achevée en 1559 par le peintre flamand Jan Matsys ;
 Flore est une statue d'Aristide Maillol (1910).

Cinéma 
 Flore, film documentaire de Jean-Albert Lièvre (2014).

Voir aussi

Notes et références